Rocko i jego świat (ang. Rocko's Modern Life, 1993-1996) – amerykański serial animowany, emitowany w Polsce w połowie lat 90. w pasmach oddziałów terenowych TVP oraz na kanale Fantastic.

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 TVP Regionalna (lektor):
 I i II seria – 8 września 1994 roku
 Fantastic (dubbing):
 serie I-IV – 1 listopada 1999 roku

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 1996